Đorđije Ćetković – ex calciatore montenegrino
 Marko Ćetković – calciatore montenegrino
 Sergej Ćetković – cantante montenegrino